Das Herrendoppel der US Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Jürgen Melzer und Philipp Petzschner, sie schieden aber bereits in der zweiten Runde aus. Im diesjährigen Finale setzten sich Bob und Mike Bryan gegen Leander Paes und Radek Štěpánek durch, denen sie noch im Australian-Open-Finale unterlegen waren. Für die Zwillinge ist es der vierte Titel in Flushing Meadows. Mit diesem zwölften Grand-Slam-Titel egalisierten sie den Rekord von John Newcombe und Tony Roche als erfolgreichstes Doppelteam der Geschichte.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Einzelnachweise

Herrendoppel
2012